Pu'an (kinesiska: 普安, 普安乡, 马鞍山) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 270 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Pu'an är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hongshi,  km nordost om Pu'an. I omgivningarna runt Pu'an växer huvudsakligen savannskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina